Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Kaes Van't Hof che hanno battuto in finale Glenn Layendecker e Richey Reneberg 2-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Marty Davis /  David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Pacific Coast Championships 1990